Giratina és un Pokémon llegendari de la quarta generació que sols existeix a la regió de Sinnoh. Es troba a la cova Retorn als videojocs Pokémon Diamant i Pokemon Perla, i al Món Distorsió a Pokémon Platí.

Enllaços externs 
 

Pokémon de tipus fantasma
Pokémon de tipus drac